Ива́н Васи́льев: 
 
 
 Васильев, Иван Владимирович (род. 1989) — российский артист балета, премьер Михайловского театра, заслуженный артист России (2014).
 Васильев, Иван Генрихович (род. 1974) — российский музыкант.
 Васильев, Иван Дмитриевич (1897—1964) — советский военачальник, генерал-полковник танковых войск, Герой Советского Союза (1943).
 Васильев, Иван Ермолаевич (1907—1969) — советский военный деятель, генерал-майор.
 
 Васильев, Иван Мартынович (1857—?) — станичный атаман, депутат I Думы от области Войска Донского.
 
 Васильев, Иван Николаевич (1923—2000) — Герой Советского Союза.
 
 Васильев, Иван Сергеевич (1869—1932) — священник Русской православной церкви, исповедник.
 Васильев, Иван Федорович (1944—2021) — советский и российский флотоводец, адмирал.
 Васильев, Иван Фролович (1909—1970) — советский государственный и партийный деятель.